L'Entraide, un livre et concept de Pierre Kropotkine.  
 L'entraide, un échange de moyens matériels et humains entre agriculteurs.
 L'entraide, un terme d'économie politique.